Jour blanc est :

 Un terme d'alpinisme pour désigner un blanc dehors ;
 Jour blanc, la version française de Snow Day ;
 Jour blanc, un film court métrage français ;
 Jour blanc, une émission de télévision française.